Аарон Самуэ́л Олана́ре (; род. 4 июня 1994, Порт-Харкорт, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий турецкого клуба «ББ Эрзурумспор».

Клубная карьера 
Великолепно проведя дебютный сезон в составе «Шутинг Старз», Аарон присоединился к действующему чемпиону Нигерии — клубу «Долфинс». Через сезон состоялся его переезд в Европу, в норвежскую «Волеренгу». Там молодой игрок не хватал звёзд с неба и смог забить только один гол в пятнадцати встречах. В июле 2013 года он перешёл в «Сарпсборг 08», где заиграл с хорошей результативностью и в итоге забил десять голов в двадцати шести матчах. Следующим клубом Аарона стал китайский «Гуанчжоу Фули», где молодой игрок продолжил исправно забивать с первого же сезона — 8 голов в 16 матчах чемпионата Китая. Этим он привлёк внимание ЦСКА, который совершал попытки купить игрока в декабре 2014 и июне 2015 года. Однако «Гуанчжоу Фули» каждый раз отказывал московскому клубу.

Ситуация изменилась зимой 2016 года — в «Гуанчжоу Фули» оказались недовольны Оланаре, и ЦСКА смог взять игрока в аренду до конца сезона 2015/16 с правом выкупа. Постепенно нигериец стал пробиваться в состав армейцев и даже смог забить несколько голов, однако в мае нападающий получил тяжелую травму колена. Летом 2016 года Оланаре вернулся в «Гуанчжоу» в связи с истечением срока аренды. 28 января 2017 года нападающий вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом, рассчитанный на 4,5 года. 9 августа 2017 года забил свой первый гол за ЦСКА после возвращения, в матче с «Тосно».

22 февраля 2018 года Оланаре стал игроком «Амкара». Пермский клуб арендовал нигерийца на срок до конца сезона. Опции выкупа в соглашении не было.

В октябре 2018 года Аарон подписал контракт с иерусалимским «Бейтаром». В новой команде футболист получил зарплату в размере 325 тысяч евро, став одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Закрепится в «Бейтаре» ему не удалось вследствие дисциплинарных нарушений и скандалов связанных с Оланаре. В декабре 2018 года, спустя два месяца после подписания соглашения, оно было расторгнуто.

Карьера в сборной 
За национальную сборную Нигерии Аарон дебютировал 11 октября 2014 года в матче против сборной Судана.

Достижения 
 ЦСКА (Москва)
 Чемпион России: 2015/16
 Серебряный призёр чемпионата России: 2016/17

Семья 
Женат. 24 января 2018 года у пары родился сын Леброн Аарон.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Выступления за сборную 

Итого: 7 игр / 2 гола; 3 победы, 2 ничьи, 2 поражения.

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Шутинг Старз»
Игроки ФК «Долфинс»
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Сарпсборг 08»
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим
Игроки ФК «Чанчунь Ятай»
Игроки ФК «ББ Эрзурумспор»